Эпа́нь () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Бриен-ле-Шато. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10138.

Коммуна расположена приблизительно в 165 км к востоку от Парижа, в 65 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 31 км к востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 109 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 69 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 54 были экономически активными, 15 — неактивными (показатель активности — 78,3 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 54 активных работали 47 человек (29 мужчин и 18 женщин), безработных было 7 (3 мужчины и 4 женщины). Среди 15 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об